Cop (латиницей) — популярное в США прозвище полицейских (произносится «коп»; аналог русского «мент»). Например:
 «» () — американский немой фильм 1928 года, драма.
 «Полицейский» () — американский фильм 1988 года, триллер.
  — альбом американской рок-группы .

Кроме того, сокращение COP или cop может означать:
 Канадский олимпийский парк ( — ) — парк в Калгари (провинция Альберта, Канада).
 Комитет общественного спасения ( — ) — один из комитетов Национального конвента в революционной Франции.
 Олимпийский комитет Португалии ( — ) — организация, представляющая Португалию в международном олимпийском движении.
  — американский музыкальный лейбл.
 Coefficient of performance — коэффициент преобразования теплоты, показывающий эффективность теплового насоса.
 COP — код колумбийского песо по стандарту ISO 4217.
 COP — тикер американской нефтяной компании ConocoPhillips на Нью-Йоркской фондовой бирже.
 cop — код коптского языка по стандарту ISO 639-3.
 COP — режим химиотерапии при неходжкинских лимфомах, применяемый в случае противопоказаний к доксорубицину и CHOP'у.

См. также 
 Сор (кириллицей)
 Коп